Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2014 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Samantha Stosur et Nenad Zimonjić battent Chan Hao-Ching et Max Mirnyi en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Dotation 
Les primes sont en augmentation de 6 % par rapport à 2013.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014
Tennis en juillet 2014
Sport à Londres en 2014